53-й чемпионат мира по лыжным видам спорта проходил с 24 февраля по 7 марта 2021 года в немецком Оберстдорфе. Оберстдорф третий раз в истории принял чемпионат мира — после 1987 и 2005 годов.

На чемпионате было разыграно 24 комплекта наград. В отличие от предыдущего чемпионата в программу были добавлены личные соревнования среди женщин в прыжках с большого трамлина и в лыжном двоеборье.

Чемпионат начался при очень высокой температуре воздуха, которая достигала +15°С. Организаторы перенесли начало ряда гонок на более раннее утреннее время.

Сборная России выступала на турнире под флагом Олимпийского комитета России в составе команды RSF (Russian Ski Federation). На форме спортсменов должна была отсутствовать национальная символика. Исполнение государственного гимна России было официально запрещено, вместо него при награждении спортсмена из России прозвучал гимн Международной федерации лыжного спорта (FIS). FIS ввёл указанные ограничения в свете решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении России от Олимпийских игр и чемпионатов мира на два года.

Общекомандный медальный зачёт чемпионата с большим преимуществом выиграла сборная Норвегии. В женских лыжных гонках вне конкуренции была норвежка Тереза Йохауг, завоевавшая 4 золотые медали и 14 на всех чемпионатах. В мужских лыжных гонках заключительная дисциплина — марафон на 50 км классическим стилем — завершилась скандалом. Финишировавший первым норвежец Йоханнес Клебо, который выиграл перед последним стартом 3 золота чемпионата, после финиша был дисквалифицирован. Несмотря на это, сборная Норвегии по лыжным гонкам завоевала 12 из 18 наград чемпионата. В лыжном двоеборье по 2 золотые медали завоевали норвежец Ярл Магнус Риибер и дебютант чемпионатов мира австриец Йоханнес Лампартер.

Выбор места проведения 
Город был выбран местом проведения мирового первенства на конгрессе ФИС 9 июня 2016 года в Канкуне. Вместе с ним на проведения турнира претендовали Тронхейм (Норвегия), Планица (Словения). Конгресс постановил, что немецкий Оберстдорф примет чемпионат мира.

Голосование

Расписание чемпионата 
Дано местное (центральноевропейское) время (UTC+2)''

Лыжные гонки

Лыжное двоеборье. Мужчины

Лыжное двоеборье. Женщины

Прыжки с трамплина

Медалисты

Лыжные гонки 
Мужчины

Женщины

Лыжное двоеборье 
Мужчины

Женщины

Прыжки с трамплина 
Мужчины

Женщины

Микст

Медальный зачёт 
(Жирным шрифтом выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

См. также 
 Кубок мира по лыжным гонкам 2020/2021
 Кубок мира по лыжному двоеборью 2020/2021
 Кубок мира по прыжкам с трамплина 2020/2021
 Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2021
 Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2021

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

Лыжный спорт
Лыжный спорт
Лыжный спорт
Спорт в Германии в 2021 году
Чемпионаты мира в Германии
Чемпионаты мира по лыжным видам спорта
Международные спортивные соревнования в Оберстдорфе